Red Bull Salzburg er en østrigsk fodboldklub fra Salzburg som spiller i den øverste liga i Østrig, Bundesligaen. Navnet var oprindelig SV Austria Salzburg, men klubben blev opkøbt i 2005 af Red Bull.

Historie 
Klubben blev startet da klubbene FC Rapid Salzburg og FC Hertha Salzburg slog sig sammen. Farverne på dragterne blev lilla og hvide, fordi de ikke ville vælge nogle politiske farver. I 1953 spillede de for første gang i den øverste division i Østrig.

I 2005 blev klubben opkøbt af Red Bull, som har sit hovedkontor i Salzburg. Navnet blev lavet til Red Bull Salzburg, logoet blev lavet om så at Red Bull-oksen blev inkorporeret, og klubfarverne blev lavet om fra lilla-hvid til rød-hvid. Den nye klubledelse ville desuden have at stiftelsesåret skulle blive 2005, i stedet for 1933, men det østrigske fodboldforbund sagde nej. En del fans har gået stærkt ud mod alt dette, og blandt andet har Initiativet for lilla og hvidt blevet stiftet. Nogle fans som har brugt den gamle klubdragt i kampe har ikke fået lov til at komme ind.

Nuværende spillertrup

Udlånt

Klubrekorder

Flest kampe

Flest mål

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Østrig
Etableret i 1933
 
Salzburg, FC Red Bull
Salzburg